Новите съседи () е испански комедиен сериал, създаден от Алберто Кабайеро, Лаура Кабайеро и Даниел Деорадор за канал Телесинко, чиято премиера е на 22 април 2007 г. От дванадесетия сезон, поради споразумение между Медиасет Еспаня и Амазон Прайм Видео, се излъчва в стрийминг платформата преди телевизионната премиера.

Тази комедийна поредица, насочена предимно към младежка и възрастна аудитория, се характеризира с иронизиране с черен хумор в отношенията на съжителство между съседи от една жилищна кооперация чрез сюрреалистични истории и ситуации, които се случват с нейните действащи лица. По време на първите 12 сезона, повечето от историите се развиват в измислената жилищна сграда „Мирадор де Монтепинар“; поради невъзможността да се постигне споразумение със собственика на имота, където е построен комплексът на сградата, е обявено, че дванадесетият сезон от поредицата е последният, чиито записи се провеждат на тази локация.

Премиерата на първата половина на дванадесетия сезон е излъчена в стрийминг платформата Амазон Прайм Видео на 29 май 2020 г. и по канал Телесинко на 11 ноември 2020 г. Втората половина на дванадесетия сезон е представена в Амазон Прайм Видео на 8 януари 2021 г. На 23 юли 2020, Алберто Кабайеро потвърждава, че поредицата е официално подновена за тринадесети сезон.На 20 януари 2022 година Алберто Кабайеро потвърждава 13, 14 и 15 сезон. Сезон 13 ще започне да се снима през 2022 г., 14 сезон през 2023 г. и 15 сезон през 2024 година.

Сюжет 
Поредицата разказва ежедневните приключения и проблеми на особената съседска общност, притежаваща „висок стандарт“, от комплекса „Мирадор де Монтепинар“, чиято сграда се намира в покрайнините на Мадрид. Освен това се разглежда балонът с недвижими имоти и трудността на младите хора да закупят жилище.

Жилищният комплекс се намира в покрайнините на града според строителната компания „разположен на петнадесет минути от центъра“ и се състои от триетажен блок, с общо десет жилища, шест жилища в първия и втори етаж, два приземни етажа и два мезонета, четири търговски помещения, портал, подземен паркинг и общи части.

Актьорски състав 
 Силвия Абрил – Виолета Ресио Матаморос (сезони 2, 5, 6 и 7)
 Мария Аданес – Ребека Ортис (сезони 7 – 8)
 Малена Алтерио – Кристина „Крис“ Агилера (сезон 1)
 Мануел Андрес – Хулиан Пастор (сезони 1 – 2) 
 Фабио Арсидиаконо – Фабио Сабатини (сезони 1 – 2)
 Рикардо Аройо – Висенте Марото Пиния (сезони 1 – )
 Мариви Билбао – Исаскун Сагастуме (сезони 1 – 6)
 Беатрис Карвахал – Грегория „Гоя“ Гутиерес де Марото (сезони 1 – 4)
 Мария Касал – Рейес Байестерос (сезон 5)
 Кристина Кастаньо – Юдит Бекер Ернандес / де Пастор (сезони 3 – 9)
 Пабло Чиапеля – Амадор Ривас Латоре (сезони 1 – )
 Адрия Коядо – Серхио Ариас (сезони 1 – 2, 6)
 Хема Куерво – Мария Тереса „Мари Тере“ Валверде (сезони 1 – 4)
 Едуардо Гарсия – Франсиско Хавиер „Фран“ Пастор Мадариага (сезони 1 – 6)
 Хосе Луис Хил – Енрике Пастор Родригес (сезони 1 – 12)
 Едуардо Гомес – Максимо „Макси“ Ангуло (сезони 1 – 6)
 Макарена Гомес – Мария Долорес „Лола“ Трухийо Пачеко де Марото (сезони 1 – )
 Елио Гонсалес – Ерик Кортес (сезони 1 – 2)
 Начо Герерос – Хорхе „Коке“ Калатрава  (сезони 1 – )
 Мария Ервас – Мартина (сезон 11)
 Мирен Ибаргурен – Йоланда „Йоли“ Морсийо Караскоса (сезони 9 – )
 Ева Исанта – Маите Фигероа Еспиноса / де Ривас (сезони 1 – )
 Лолес Леон – Мария дел Кармен „Менчу“ Караскоса / де Морсийо (сезони 9 – )
 Петра Мартинес – Хосефина „Фина“ Паломарес Писаро (сезони 8 – )
 Кристина Медина – Анхелинес „Нинес“ Чакон Вилянуева (сезони 2 – 12)
 Луис Мерло – Бруно Кирога Линарес (сезони 9 – )
 София Нието – Сандра Еспиноса (сезони 1 – 2)
 Исабел Ордас – Арасели Мадариага де ла Вега / де Пастор (сезони 1 – 2; 5 – 9)
 Гилермо Ортега – Хоакин Ариас (сезони 1 – 2)
 Антонио Пагудо – Хавиер „Хави“ Марото Гутиерес (сезони 1 – 11) 
 Виктор Палмеро – Алба Ресио Ескобар / де Ресио (сезони 8 – 12)
 Ема Пенеля – Росарио „Чаро“ де ла Вега (сезон 1)
 Моника Перес – Бланка Неруда (сезон 2)
 Ванеса Ромеро – Ракел Вилянуева Кампос (сезони 1 – 12)
 Антония Сан Хуан – Франсиска „Пака“ Пачеко „Естела Рейнолдс“ (сезони 3 – 4; 6 – 7) 
 Роберто Сан Мартин – Силвио Рамирес (сезони 1 – 2)
 Джорди Санчес – Антонио Ресио Матаморос (сезони 1 – )
 Луис Мигел Сегуи – Леонардо „Лео“ Романи (сезони 1 – 8)
 Натали Сесеня – Берта Ескобар Индиано де Ресио (сезони 1 – )
 Ернесто Севиля – Теодоро Ривас Латоре (сезони 7 – 11)
 Фернандо Техеро – Фермин Трухийо Санчес (сезони 6 – )
 Ампаро Вале – Хустиниана „Хусти“ Латоре де Ривас (сезони 5; 7 – 8)
 Карлос Аресес – Патрисио Рекена / Агустин Гордийо (сезони 10 – )
 Пас Падия – Мария Хесус „Чуса“ (сезони 4, 6, 8 – 12)
 Карлос Алкалде – Росарио Паралес Монтоя (сезони 4 – 6)
 Силвия Алонсо – Патрисия „Патри“ (сезон 8)
 Карлота Боса – Карлота Ривас Фигероа (сезони 1 – )
 Фернандо Боса – Фернандо „Нано“ Ривас Фигероа (сезони 1 – 12)
 Начо Ембид – Многосрична (сезони 9 – 10)
 Родриго Еспинар – Родриго Ривас Фигероа (сезони 1 – 12)
 Фернандо Хил – Виктор (сезон 3)
 Алваро Хиралдо – Амадор Ривас Фигероа „Кокорчо“ (сезони 2 – 12)
 Пеп Гиньол – Хосе Луис Сан Кристобал (сезони 1, 8)
 Хосе Ламуньо – Уго Гарсия (сезони 3, 8)
 Кика Лорасе – Превъзходна (сезони 9 – 11)
 Пол Лостьо – Агустин (сезон 1)
 Макс Мариехес – Хавиер „Мингито“ Агайо Гутиерес (сезони 9 – 10)
 Уилям Милър – Ектор (сезони 9 – 10)
 Мария Молинс – Сандра (сезон 9)
 Фран Нортес – Отец Алехандро (сезони 3 – 4, 7 – 12)
 Дарио Пасо – Хосе „Хосито“ Морсийо Караскоса (сезони 9 – 12)
 Антонио Понсе – Кармело „Кармелито“ (сезони 7, 10 – 12)
 Мигел Релан – Кристобал Лопес Гаридо (сезон 9)
 Норма Руис – Барбара (сезони 10 – 11)
 Пепа Рус – Клара Гутиерес Касаскоса „Кларита“ (сезони 10 – 12)
 Естер Сото – Ралука Петреску (сезони 6 – 7, 9 – 12)
 Аляска – Психотерапевтката на Маите (сезон 8)
 Ампаро Памплона – Доня Еулалия (сезон 4)
 Ана Алварес – Глория (сезони 9 – 10)
 Ана Отеро – Д-р Капдевила (сезон 6)
 Анабел Алонсо – Едурне Герика-Ечебария Сагастуме (сезони 7 – 8)
 Анди и Лукас – Себе си (сезон 3)
 Бибиана Фернандес – Ковадонга (сезон 8)
 Бимба Босе – Себе си (сезон 7)
 Карлос Лараняга – Еухенио Ескобар (сезон 3)
 Кармен Балаге – Мариса (сезон 7)
 Кристина Педроче – Флора (сезон 7)
 Давид Делфин – Себе си (сезон 7)
 Едурне – Надя (сезон 11)
 Елия Галера – Лус Паласиос (сезон 8)
 Елой Асорин – Гонсало (сезон 9)
 Енрике Вилен – Сержант Торес (сезони 7 – 8)
 Ева Сантолария – Олга (сезон 10)
 Фернандо Естесо – Себе си (сезон 7)
 Феран Рание – Бащата на Коке (сезон 8)
 Глория Муньос – Амелия Линарес (сезони 9 – 10)
 Хесус Кастехон – Марсиал (сезон 9)
 Хесус Олмедо – Диего Техада Паломарес (сезони 8 – 11)
 Хоакин Кремел – Алфонсо Алберола (сезон 9)
 Жоел Буске – Мишел Гайего (сезон 8)
 Хорхе Босо – Министър на външните работи на Мексико (сезон 7)
 Хосе Мануел Парада – Себе си (сезон 4)
 Хуан Пабло Шук – Пилот на самолет (сезон 8)
 Хункал Риверо – Г-жа Салданя / Г-жа де Карсейер (сезони 5, 7, 12)
 Кити Манвер – Сонсолес Диас де Алкосер (сезон 8)
 Лаура Памплона – Дафне (сезон 10)
 Лолита Флорес – Кармен Вилянуева (сезони 8, 10, 11)
 Мамен Гарсия – Гадателка (сезон 1)
 Мануел Морон – Хервасио Чакон (сезони 8, 10, 11)
 Мар Саура – Олга (сезон 8)
 Мари Кармен и нейните кукли – Себе си (сезон 7)
 Мария Хосе Кантудо – Себе си (сезон 4)
 Мария Луиса Сан Хосе – Хулия, майката на Коке (сезони 8, 11)
 Марио Вакерисо – Себе си (сезони 6, 8, 11)
 Марта Пуиг – Жена от самолет (сезон 9)
 Марта Торне – Сандра (сезон 10)
 Мигел де Мигел – Адриан (сезони 4, 12)
 Мигел Ортис – Густаво Рекена (сезон 9)
 Мириам Санчес – Себе си (сезон 6)
 Пелайо Диас – Себе си (сезон 7)
 Пепон Нието – Хуан Франсиско „Хуанфран“ Гайего (сезон 8)
 Пипи Естрада – Себе си (сезон 6)
 Роси де Палма – Мария Луиса Ромеро Торес (сезон 7)
 Сантяго Мелендес – Г-н Карсейер (сезон 7)
 Сара Саламо – Оливия „Оли“ (сезон 10)
 Серхио Мур – Гилермо Алкасар Диас (сезон 10)
 Вероника Форке – Мария Тереса Саенс де Техада (сезон 8)
 Уали Лопес – Сервитьор / DJ (сезони 8 – 9)
 Роман Римар – Василий (сезон 12)
 Урсула Мураяма – Лупе (сезон 12)
 Моника Крус – Ирене (сезон 12)

Продукция

Актьори 
Актьорите, играещи в сериала Щурите съседи, които играят и в този сериал са Хема Куерво (Мари Тере), Ема Пенея (Доня Чаро), Хосе Луис Хил (Енрике Пастор), Мариви Билбао (Исаскун), Малена Алтерио (Крис Агилера), Адрия Коядо (Серхио Ариас), Едуардо Гарсия (Франсиско Хавиер), София Нието (Сандра), Кук (Камило), Гилермо Ортега (Хоакин Ариас), Едуардо Гомес (Макси), Исабел Ордас (Арасели), Елио Гонсалес (Ерик), Ева Исанта (Маите), Беатрис Карвахал (Гоя), Ванеса Ромеро (Ракел), Рикардо Аройо (Висенте), Роберто Сан Мартин (Силвио), Начо Герерос (Коке),  Пабло Чиапея (Амадор), Лаура Памплона (Дафне), Кармен Балаке (Мариса), Хорди Санчес (Антонио), Луис Мерло (Бруно), Лолес Леон (Менчу), Мирен Ибаргурен (Йоланда), Фернандо Техеро (Фермин), Фернандо Боса (Нано), Мануел Андрес (Хулиан), Хесус Олмедо (Диего), Силвия Касанова (Йайа), Верта Охеа (Сор Пилар), Марияна Кордеро (Бегона), Ферми Ереро (Хасинто), Хуана Кордеро (Мерседес), Хайме Ордонес (Индигнадо 15-М), Асунсион Балагер (Марселина), Мариса Порсел (Елоиза), Хулио Велес (Тони), Ампаро Памплона (Доня Еулалия), Марта Беленгер (Бланка), Мануел Милан (Руфино), Мария Иванова (Валерия) Новите попълнения са Натали Сесеня (Берта), Антонио Пагудо (Хавиер Марото), Макарена Гомес (Лола), Луис Мигел Сеги (Лео) и Фабио Арсидиаконо (Фабио), и двамата деца актьори Карлота Боса (Карлота) и Родриго Еспинар (Родриго). Изборът на актьорския състав отнема два месеца кастинг.

Във втория сезон Кристина Медина (Нинес), Моника Перес (Бланка) и Мануел Андрес (Хулиан Пастор) се присъединяват, като последният участва от края на първия сезон. Актрисата Ема Пенея отпада от актьорския състав на сериала поради нейната смърт и актрисите Малена Алтерио и Исабел Ордас напускат сериала. Същото се случва и с аржентинския актьор и фризьор Фабио Арсидиаконо, който напуска във втория епизод. Роберто Сан Мартин и Кук напускат в средата на сезона, въпреки че това не е официално до третия сезон.

Антония Сан Хуан (Естела Рейнолдс-Пака Пачеко) се присъединява към актьорския състав през третия сезон. Други нови лица са Кристина Кастаньо (Юдит) и актьора и модел Хосе Ламуньо (Уго), който се оттегля в средата на сезона. Адрия Коядо, Елио Гонсалес, София Нието, Гилермо Ортега, Моника Перес и Мануел Андрес решиха да напуснат сериала.

През четвъртия сезон актьора Карлос Алкалде (Паралес) се присъединява като второстепенен герой. От пети сезон се появяват Мария Касал и Ампаро Вале в ролите на Рейес и Хусти. Въпреки това актрисите Беатрис Карвахал, Антония Сан Хуан, Хема Куерво и Макарена Гомес напускат актьорския състав, последната временно, тъй като тя се завъръща в предпоследния епизод на сезона. Актрисата Исабел Ордас се присъединява към сериала, след три години отсъствие.

През шестия сезон актрисите Ампаро Вале и Мария Касал напускат, а актрисата Макарена Гомес се завръща за постоянно. Четири сезона след заминаването си, каталунският актьор Адрия Коядо се присъединява, за да продължи с ролята на Серхио Ариас. На негово място актрисата Мариви Билбао напуска сериала, както и актрисата Силвия Абрил (Виолета Ресио) в средата на сезона. В края на сезона Едуардо Гарсия напуска и на негово място участва Фернандо Техеро (Фермин). В последния епизод актьорите Карлота Боса, Фернандо Боса и Родриго Еспинар напускат, а актрисата Антония Сан Хуан се присъединява отново.

В седмия сезон напускат Едуардо Гомес, Карлос Алкалде и Адрия Коядо, а актрисите Силвия Абрил, Ванеса Ромеро и Кристина Кастаньо се присъединиха в средата на сезона. Исабел Ордас от своя страна отново напуска сериала в средата на сезона. Присъединяват се за постоянно Мария Аданес (Ребека), Антония Сан Хуан и Фернандо Техеро.

В осмия сезон актрисите Антония Сан Хуан и Силвия Абрил отново напускат актьорския състав и на тяхно място се присъединява ветеранката актриса Петра Мартинес (Доня Фина), която е новата възрастна дама на Монтепинар. Заедно с нея актрисите Силвия Алонсо (Патри), Вероника Форке (кметицата Мария Тереса) и Пас Падиля (Чуса) се включват периодично, появявайки се почти през целия сезон. В края на сезона актрисата Силвия Алонсо напуска и вместо това се връща в сериала Исабел Ордас, макар и спорадично. Също така актьорите Хосе Ламуньо и Ампаро Вале, които участваха постоянно в третия и петия сезон на сериала съответно, се появяват спорадично през този сезон.

През юни 2015 г. Луис Мигел Сегуи напуска сериала, а Виктор Палмеро е окончателно включен към актьорския състав. През юли същата година е обявено, че Ернесто Севиля ще продължи да дава живот на Теодоро през деветия сезон. Освен това Мария Аданес напуска поредицата. През август 2015 г. Алберто Кабайеро договаря пристигането в екипа на актьора Луис Мерло (Бруно Кирога), който след края на Щурите съседи е трябвало да бъде част от актьорския състав на Новите съседи, но в последния момент се отказва и подписва договор за сериала Интернатът.

През октомври 2015 г. e потвърдено, че актьорът Луис Мерло ще се присъедини към актьорския състав на сериала. На Силвия Абрил също се разчита, но тя не се появява окончателно от деветия сезон. Седмица след потвърждаването на Луис Мерло е обявено, че актрисата Мирен Ибаргурен (Йоли) ще се присъедини към сериала. Също така, след няколко месеца преговори, в края на ноември 2015 г., е потвърдено, че актрисата Лолес Леон (Менчу), една от най-търсените актриси след напускането ѝ на Щурите съседи, ще бъде част от поредицата от края на деветия сезон.

Кристина Кастаньо напуска през десетия сезон, след седем години участие в продукцията и с почти 100 епизода зад нея, докато участията на Мирен Ибаргурен, Луис Мерло и Лолес Леон стават постоянни, а Исабел Ордас отново напуска продукцията.

На 14 януари 2019 г. е обявено, че актьорът Антонио Пагудо напуска сериала след 11 сезона, като е един от постоянните герои от началото на поредицата, играейки Хавиер Марото.

На 18 февруари 2022 г. е потвърдено, че актьорът Хосе Луис Хил ще напусне телевизионната поредица след 12 сезона, поради здравословното си състояние, като е един от малкото фиксирани герои от началото на сериала, играещ Енрике Пастор.

На 24 февруари същия месец актьорът Виктор Палмеро обявява, че повече няма да играе Алба Ресио в сериала.

Спин-офф 
Зараждане на идея за спин-офф.

Още преди старта на 11-и сезон Алберто Кабайеро потвърждава, че се подготвят сценариите за 12-и сезон, който ще започне през 2020 г. Сезонът ще има 16 епизода и ще бъде разделен на 2 части, с по осем епизода всяка. Втората част ще бъде съсредоточена върху края на „Мирадор де Монтепинар“. Алберто казва, че това не значи непременно финал на сериала, но вече се обмисля спин-офф на Новите съседи, който да включва някои от героите, заедно с нови персонажи. Другият вариант, който сценаристът обмисля, е това да не е окончателният край на поредицата, а да има 13-и сезон, но с огромна промяна след края на Монтепинар, вероятно в нова сграда и с много нови герои.

През август 2020 г. - година и половина по-късно, след заснемането на 12-ти сезон, Медиасет се среща с екипа, работещ по Новите съседи. След преговори се решава сериалът да продължи, но в нова сграда. Това отлага направата на официален спин-офф, но месец по-късно започва работата по аудио спин-офф от 10 епизода на сериала.

Излъчване

„Новите съседи“ в България 
В България сериалът започва излъчване на 2 септември 2013 г. по bTV Comedy, всеки делник от 22:00 с повторение от 15:30. От 17 ноември започва повторение. Третото излъчване на сериала започва на 16 юни 2014 г. На 29 август стартират нови епизоди на сериала от пети сезон. След това стартират шести и седми сезон. Четвъртото повторение на сериала започва на 2 март 2015 г. От 8 юли започва осми сезон. Поредното повторение на сериала, от първи до осми сезон включително, започва на 4 януари 2016 г. и приключва на 2 юни. Сериалът стартира отново от пети сезон на 4 януари 2017 г. На 22 март започва девети сезон. На 22 август започва ново повторение на сериала от първи сезон. На 16 февруари 2018 г. започва десети сезон и приключва на 6 март. На 25 октомври сериалът отново започва ново излъчване от първи сезон. На 21 юни 2019 г. започва единайсети сезон. Това е първият сезон, който се излъчва в България преди края си в Испания и първият сезон, който не се излъчва всеки делник. След излъчването на шести епизод на 26 юли сезонът е спрян. На 2 септември 2019 г. сериалът отново започва ново излъчване от първи сезон, всеки делник от 20:00, като този път са показани всички епизоди от единадесети сезон. На 2 декември 2020 г. сериалът отново започва ново излъчване от първи сезон, всеки делник от 19:30. На 6 юли 2021 г. започва излъчване на дванайсети сезон, като са излъчени всички епизоди от сезона и приключва на 27 юли. На 24 февруари 2022 г. започва повторно излъчване от първи сезон, всеки делник от 21:00.

На 1 юни 2017 г. за първи път стартира по bTV от първи сезон всеки делник от 01:00, като впоследствие е преместен в 00:00. Излъчва се до четвърти сезон, който приключва на 15 август. На 6 април 2020 г. започва отново първи сезон с разписание всеки делник от 15:00 до 16:30 и приключва на 24 април. На 4 май стартира директно девети сезон всеки делник от 00:30, като от втори до осми сезон не са показани. На 1 юни е преместен в 23:30, а от 15 юни в 00:00. На 7 септември започва излъчване от втори сезон, всеки делник от 01:00, като се излъчва до четвърти сезон и приключва на 3 ноември.

От пети сезон дублажът е на студио Медия линк. Ролите се озвучават от Лидия Вълкова, Ани Василева, Димитър Иванчев, Светломир Радев и Александър Воронов.

Източници

Външни препратки 
 

Испански сериали
Сериали с ЛГБТ тематика
Ситуационни комедии